Kahlenbach ist ein Gewässername:
 Kahlenbach (Dreisbach), rechter Zufluss der Dreisbachs (zur Bröl) bei Neunkirchen, Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kahlenbach (Mosel), linker Zufluss der Mosel bei Ensch, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Kahlenbach (Traunbach), linker Zufluss des Traunbachs nach der Brandmühle von Dambach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Kahlenbach ist ein Familienname:
 Hermann Kahlenbach (1929–2002), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Kalenbach